Partners (2012-) – amerykański serial telewizyjny nadawany przez stację CBS od 24 września 2012 roku. Stworzony przez Maxa Mutchnicka i Davida Kohana. Serial doczekał się jedynie 1 sezonu.

Opis fabuły 
Relacje dwóch przyjaciół oraz ich wspólny biznes zostają poddane próbie, gdy jeden z nich, Joe (David Krumholtz), zaręcza się z Ali (Sophia Bush).

Obsada

Główne 
 David Krumholtz jako Joe 
 Michael Urie jako Louis		
 Sophia Bush jako Ali	
 Brandon Routh jako Wyatt

Poboczne 
 Tracy Vilar jako Ro-Ro
 Molly Shannon jako Cassandra

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2013
Programy telewizji CBS